

Geografia
 Toba – città del Giappone situata nella Prefettura di Mie
 Toba – zona compresa nel distretto Minami-ku (Kyoto), in Giappone, dove fu combattuta la battaglia di Toba-Fushimi
 Lago Toba – lago vulcanico dell'isola di Sumatra, in Indonesia
 La Toba – comune spagnolo situato nella comunità autonoma di Castiglia-La Mancia
 Toba Tek Singh – capoluogo del Distretto di Toba Tek Singh, situato nel Punjab pakistano

Personaggi
 Toba (1103-1156) – imperatore del Giappone
 Go-Toba (1180-1239) – imperatore del Giappone che prese il nome dall'imperatore Toba
 Kenji Toba (1950) – astronomo giapponese
 Ikuyo Toba – pittrice giapponese

Altro
 Teoria della catastrofe di Toba
 Toba – popolazione indigena del nord Argentina
 Lingua toba – lingua dei toba argentini
 C/1971 E1 Toba – cometa scoperta da Kenji Toba
 Toba batak – lingua parlata dai batak del lago Toba
 Toba – nome alternativo dei Tuoba, antico popolo della Cina
 Tobă – insaccato tipico della Romania
 Toba – cannoniera fluviale della Marina imperiale giapponese